Mademoiselle Docteur (connu aussi sous le titre Salonique, nid d'espions) est un film français réalisé par Georg Wilhelm Pabst en 1937.
 Mademoiselle Docteur (Under Secret Orders) est un film britannique réalisé par Edmond T. Gréville en 1937.

Homonymie de titre